Дениз — имя, фамилия

Имя 
 Ричардс, Дениз
 Кросби, Дениз
 Гезмиш, Дениз
 Перье, Дениз
 Симмонс, Дениз
 Дениз Грей
 Карбон, Дениз
 Ресту, Дениз
 Милани, Дениз
 Вильер, Мари-Дениз

Фамилия 
 Дениз, Атийе (род. 1988) — турецкая поп-певица.
 Дениз, Шира (род. 1949) — американская актриса, вдова актёра Питера Фалька.

В астрономии 
 (667) Дениз — астероид, открытый в 1908 году.

См. также 
 Шах-Дениз
 Гюргяны-дениз
 Гум-дениз
 Булла-Дениз
 Сангачалы-дениз
 Дуванны-Дениз
 Алят-дениз
 Денис